Bordeaux bezeichnet:
 Bordeaux, Stadt im Südwesten Frankreichs
 Arrondissement Bordeaux, Verwaltungsbezirk im Südwesten Frankreichs
 Bordeaux Métropole,  Gemeindeverband im Südwesten Frankreichs
  Wein aus der Region rund um Bordeaux, siehe Bordeaux (Weinbaugebiet)
 Bordeaux-en-Gâtinais, Gemeinde im Département Loiret, Frankreich
 Bordeaux-Saint-Clair, Gemeinde im Département Seine-Maritime, Frankreich

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bordeaux (Nebraska), im Dawes County
 Bordeaux (North Carolina), im Cumberland County
 Bordeaux (Oklahoma), im Le Flore County
 Bordeaux (South Carolina), im McCormick County
 Bordeaux (Tennessee), im Davidson County
 Bordeaux (Virgin Islands), St. John
 Bordeaux (Washington), im Thurston County
 Bordeaux (Wyoming), im Platte County
 Bordeaux Creek, Fließgewässer im Dawes County, Nebraska, USA
 Bordeaux Island, Insel im Tunica County, Mississippi, USA

Namensträger
 Andrea Bordeaux (* 31. März 1987 in Texas), US-amerikanische Schauspielerin und Model
 Henry Bordeaux (1870–1963), französischer Schriftsteller
 Scarlett Bordeaux (* 1993), amerikanische Wrestlerin

Siehe auch:

 Bordeauxrot, eine Farbe
 Codename einer Version der Linux-Distribution Fedora Core